Super Aguri F1 je bivša momčad Formule 1 koja je imala svoj debi na Velikoj nagradi Bahreina 2006. Momčad je osnovao bivši vozač F1 Aguri Suzuki, s bazom u Tokyu, ali sa svojim djelovanjem iz tvornice bivše F1 momčadi Arrows. Super Aguri F1 je nazvana kao B ekipa druge Hondine momčadi u F1. U svibnju 2008. vlasnik ekipe Aguri Suzuku objavljuje povlačenje iz natjecanja Formule 1 u sezoni 2008. zbog več ranijih financijskih problema.

Potpuni popis rezultata u Formuli 1
(legenda) (Utrke označene debelim slovima označavaju najbolju startnu poziciju, dok utrke označene kosim slovima označavaju najbrži krug utrke)

* Momčad se povukla iz prvenstva nakon četiri odvožene utrke.

Momčadi Formule 1
Automobilizam u Japanu